Curry County kan verwijzen naar de volgende Amerikaanse county's:
Curry County (New Mexico)
Curry County (Oregon)